Focjusz I Wielki (ok. 810–891) – patriarcha Konstantynopola
 Focjusz (zm. 1431) – metropolita kijowski
 Focjusz (1853–1925) – patriarcha Aleksandrii
 Focjusz (1881–1938) – rosyjski biskup
 Focjusz (1884–1952) – rosyjski biskup
 Focjusz (ur. 1961) – serbski biskup prawosławny
 Focjusz II (1874–1935) – patriarcha Konstantynopola